Северная Осетия (Республика Северная Осетия — Алания) по состоянию на начало 2020 года включает следующие населённые пункты:
 7 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 6 городов;
 1 посёлок городского типа;
 212 сельских населённых пунктов (по переписи населения 2010 года — 215 сельских населённых пунктов, из них 17 без населения).

Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства республики: 1 городу республиканского значения и 8 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 1 городской округ и 8 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Город республиканского подчинения (городской округ)

Владикавказ

Районы

Алагирский

Ардонский

Дигорский

Ирафский

Кировский

Моздокский

Правобережный

Пригородный

См. также 
 Административно-территориальное деление Северной Осетии
 Городские населённые пункты Северной Осетии

Примечания 

Северн